Анто́ние Иса́кович (; , Рача, Королевство Югославия — , , Сербия) — сербский писатель, сценарист. Лауреат премии журнала НИН (1982).

Действительный член Сербской академии наук и искусств.

Биография 

Участник Второй мировой войны. Партизан НОАЮ с 1941 года. С 1945 года — член одного из райкомов Коммунистической партии Югославии, член Регионального комитета КПЮ в Крагуеваце.

С 1949 года — редактор журнала «НИН», затем — редактировал литературный журнал «Delo». В 1960—1974 — директор издательства «Просвета».

С 1968 — член-корреспондент Сербской академии наук и искусств, с 1976 — действительный член САНИ, вице-президент САНИ с 1980 по 1992 год.

Избирался народным депутатом скупщины СР Сербии и СФРЮ.

Автор проекта Меморандума Сербской академии наук и искусств (1986) о децентрализации СФРЮ, фундаментальной реорганизации государства, ставшим одним из ключевых моментов в распаде Югославии и начала югославских войн.

А. Исакович был одним из 50 членов Сербской академии наук и искусств, подписавших в октябре 1999 года петицию за отставку Слободана Милошевича.

Творчество 
Автор многих романов, повестей и рассказов. Его знаменитое произведение «Кашика» входит в обязательную учебную программу сербского языка и литературы в начальных школах.

Избранная библиография 
 Velika deca, 1953.
 Paprat i vatra, 1962.
 Pripovetke, 1964.
 Prazni bregovi, 1969.
 Избранные произведения в 5 томах, 1976.
 Tren 1, роман, 1976.
 Tren 2, роман, 1982.
 Berlin kaputt, 1982.
 Obraz, 1988.
 Govori i razgovori, 1990.
 U znaku aprila: i druge priče, 1991.
 Miran zločin, 1992
 Drugi deo mog veka: da se ne zaboravi, 1993.
 Gospodar i sluge, 1995.
 Riba, 1998.
 Nestajanje, 2000.

Переводы на русский язык 
 Папоротник и огонь : рассказы. — М. : Художественная литература, 1970. — 176 с.
 Мгновенье : Разговоры с Чеперко. — М. : Прогресс, 1979. — 167 с.

Сценарии 
 1958 — Единственный выход
 1958 — Олеко Дундич
 1958 — Kroz gnanje nebo
 1960 — Partizanske price
 1963 — Dve noci u jednom danu
 1965 — Папоротник и огонь
 1969 — Zaseda
 1970 — Kasika
 1973 — Molba iz 1950
 1973 — Srednje vojne skole
 1978 — Герника / Guernica
 1978 — Момент 1 / Tren 1
 1980 — Момент 2 / Tren 2
 1981 — Берлин капут / Berlin kaputt
 Хозяин и слуга / Gospodar i sluge

Награды 
 Орден «За храбрость»
 Орден Братства и единства
 1953 — Премия Змай
 1962 — Премия 7 июля СР Сербии.
 1969 — Октябрьская премия Белграда
 1977 — Премия имени Иво Андрича
 1982 — Премия журнала НИН
 1993 — Октябрьская премия
 1995 — Премия имени М. Селимовича

Примечания

Ссылки 
 Биография
  Биография

Писатели Югославии
Писатели Сербии
Писатели XX века
Сценаристы Югославии
Сценаристы Сербии
Академики Сербской академии наук и искусств
Югославские партизаны
Кавалеры ордена Братства и единства
Редакторы Сербии
Члены Социалистической партии Сербии
Кавалеры ордена «За храбрость» (Югославия)
Депутаты Скупщины СФРЮ
Депутаты Скупщины Социалистической Республики Сербии